Nicky Morgan (voetballer) (1959), een Brits voetballer
 Nicky Morgan (politicus) (1972), een Brits politicus die in het kabinet-Cameron II de functie van minister van Onderwijs bekleedde